Сезон 2006/2007 стал для Реал Мадрида 76-м в Чемпионате Испании.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

64.000.000

Зима 

39.000.000

Ушли из клуба

Лето 

6.400.000

Зима 

7.500.000

Общие убытки:103.000.000

Общая прибыль:13.900.000

Разница:89.100.000

Соревнования

Примера

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1 Так как «Севилья» выиграла Кубок Испании 2006/07, и была квалифицирована в Лигу чемпионов 2007/08, то «Хетафе» получил право участвовать в первом раунде Кубка УЕФА 2007/08.

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|
Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2006